Osoby o nazwisku Bushnell
 Candace Bushnell – pisarka
 David Bushnell
 Nolan Bushnell
 Thomas Bushnell
Miejscowości w USA:
 Bushnell – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Sumter
 Bushnell – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Bushnell – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Kimball
 Bushnell – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
Gminy w USA:
 Bushnell (ang. Bushnell Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Bushnell (ang. Bushnell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm

inne
 USS Bushnell